«Любимые женщины» — музыкально-поэтическая композиция, в которой Народный артист РСФСР Алексей Покровский (1924—2009) читает стихи и поёт песни, посвящённые женщинам. Автор-составитель композиции — А. Покровский. Аккомпанемент исполняет Ансамбль русских народных инструментов под управлением Анатолия Цадиковского, а также дуэт: В. Минеев (балалайка) и С. Воронцов (гитара).

Композиция представлена в форме радиопостановки (запись 1982 года, продолжительностью 56 мин. 55 сек.) и телевизионного фильма-концерта (запись 1983 года, продолжительностью 65 мин. 29 сек.). Состав номеров радиоверсии и фильма совпадает частично.

Фильм 
Над фильмом работали:
 Режиссёр — Алина Казьмина.
 Оператор — Андрей Тюпкин.
 Звукорежиссёр — Галина Кольцина.
 Художник-постановщик — Марина Крупнова.
 Музыкальный редактор — М. Савич.
 Редактор — И. Лебедева.
 Е. Павлов, Л. Розанова, И. Астафьева, М. Браславская.
Правообладатель фильма — Главная редакция литературно-драматических программ Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

В песнях «Гитара ты моя» (4), «Песенка» (6), «Улетели листья» (8), «Лето моё, лето» (20), «В городском саду» (22) А. Покровский подыгрывает себе на семиструнной гитаре.

Радиопостановка 
Записана в Государственном доме радиовещания и звукозаписи. Звукорежиссёр — Ю. С. Шержуков.

Примечания 

Фильмы-концерты СССР
Телеспектакли Главной редакции литературно-драматических программ ЦТ
Радиопостановки